Arcs oder ARCS steht für:

 ARCS-Modell, ein motivationales Instruktionsdesign fürs E-Learning
 Arcs, gaskognischer Name von Arx (Landes), französische Gemeinde
 The Arcs, US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 ARC
 Les Arcs
 Trois-Arcs

Abkürzung